Селятино:

Москва 
 Селятино — бывшее село, существовавшее на территории современной Москвы.

Московская область 
 Селятино — деревня в Наро-Фоминском районе;
 Селятино — посёлок городского типа в Наро-Фоминском районе;
 Селятино — станция Киевского направления Московской железной дороги в Наро-Фоминском районе;

Псковская область 
 Селятино — деревня в Псковском районе;

Тверская область 
 Селятино — деревня в Бежецком районе;

См. также 
 Городское поселение Селятино
 Селятин
 МЧС-Селятино